Wyniki Grand Prix Czech 2007, szóstej eliminacji mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2007.

Zawody o Grand Prix Czech rozgrywane są po raz jedenasty.

Ceny biletów

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełni jeden zawodnik z dziką kartą (Luboš Tomíček) oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Josef Franc i Matěj Kůs). Lista stałych uczestników (z numerami):

 (12) Bjarne Pedersen (Dania)
 (16) Luboš Tomíček (Czechy)
 (9) Jarosław Hampel (Polska)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (15) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (2) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (3) Nicki Pedersen (Dania)
 (13) Wiesław Jaguś (Polska)
 (11) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (7) Matej Žagar (Słowenia)
 (14) Rune Holta (Polska)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (8) Tomasz Gollob (Polska)
 (4) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (6) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (17) Josef Franc (Czechy)
 (18) Matěj Kůs (Czechy)

Wyniki 
W żółtym plastronie wystąpi lider klasyfikacji przejściowej po Grand Prix Wielkiej Brytanii.

Bieg po biegu 
 B.Pedersen, Tomíček, Hampel, Lindbäck
 N.Pedersen, Harris, Jaguś, Hancock
 Žagar, Adams, Holta, Nicholls
 Jonsson, Andersen, Crump, Gollob
 Nicholls, Crump, B.Pedersen, Harris
 Žagar, Hancock, Tomíček, Gollob
 N.Pedersen, Holta, Jonsson, Hampel
 Jaguś, Adams, Andersen, Lindbäck
 Holta, Andersen, Hancock, B.Pedersen
 Jonsson, Adams, Harris, Tomíček
 Hampel, Nicholls, Jaguś, Gollob (d)
 N.Pedersen, Crump, Žagar, Lindbäck (d)
 N.Pedersen, Adams, Gollob, B.Pedersen
 Crump, Holta, Tomíček, Jaguś
 Hampel, Andersen, Harris, Žagar
 Nicholls, Hancock, Franc, Jonsson (u/w)
 Jaguś, B.Pedersen, Žagar, Kůs
 N.Pedersen, Nicholls, Andersen, Tomíček
 Hampel, Crump, Hancock, Adams
 Holta, Franc, Harris, Gollob
 PÓŁFINAŁY:
 N.Pedersen, Nicholls, Jaguś, Žagar
 Holta, Hampel, Crump, Adams
 FINAŁ:
 N.Pedersen (6), Hampel (4), Holta (2), Nicholls (0)

Opis 
Po raz trzeci w tym sezonie turniej Grand Prix wygrał Duńczyk Nicki Pedersen, który już o 27 punkty wyprzedza drugiego w klasyfikacji przejściowej Australijczyka Leigh Adamsa. Na podium stanęło po raz pierwszy dwóch reprezentantów Polski: Jarosław Hampel i Rune Holta (Norweg startujący pod polską flagą; było to dla niego pierwsze podium GP w karierze). Czwarty w turnieju Brytyjczyk Scott Nicholls, po raz pierwszy w tym sezonie wystąpił w finale.

W półfinale wystąpił trzeci z Polaków Wiesław Jaguś. Czwarty z polskich reprezentantów Tomasz Gollob zdobył jedynie punkt i zajął 16. miejsce.

W biegu 16. jadący na drugiej pozycji Szwed Andreas Jonsson wpadł w dziurę na torze, podniosło mu motocykl i wpadł w bandę. Choć zawodnik o własnych siłach zszedł do parkingu został odwieziony do szpitala, gdzie stwierdzono złamanie barku. Wcześniej, po trzech seriach (i trzech zerach) wycofał się jego rodak Antonio Lindbäck.

W 17. biegu w zastępstwie Andreasa Jonsson wystąpił Czech Matěj Kůs, dla którego był to pierwszy biegowy występ w turnieju Grand Prix.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2007

Bibliografia 
  
 Wyniki Grand Prix Czech 2007

Czechy
2007
2007 w Czechach